Синкинг Спринг има више значења:
 Синкинг Спринг (Охајо)
 Синкинг Спринг (Пенсилванија)